Кейр Дэвид Питерс Гилкрист (; род. 28 сентября 1992 года, Лондон, Великобритания) — канадский актёр, номинант на «Young Artist Award» (2008).

Биография 
После дебюта в эпизоде американского сериала «Близкие друзья» в 2003 году, исполнил около 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в сериалах , , «Читающий мысли», фильмах «Мёртвая тишина», «Голый барабанщик» и других. Наибольшую известность Гилкристу принесла роль Маршалла Грегсона, гомосексуального сына главной героини, в драмеди канала Showtime «Такая разная Тара», а также главные роли в полнометражных лентах  и «Это очень забавная история».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады